Ammiraglio Ušakov – il più illustre comandante di navi e ammiraglio russo del XVIII secolo, venerato come santo dalla Chiesa ortodossa
 Admiral Ušakov – incrociatore a propulsione atomica classe Kirov
 Admiral Ušakov – incrociatore classe Sverdlov
 Admiral Ušakov – nave da difesa costiera della marina imperiale russa
 Admiral Ušakov – film russo del 1953, regia di Mikhail Romm